La Poste

 La Poste (Frankrike) – ett franskt postföretag
 Arnac-la-Poste – en kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Limousin i västra Frankrike
 La Poste (Schweiz)
 La Poste (Belgien)
 La Poste Tunisienne